Мартин Маринков () — болгарский самбист и дзюдоист, боец смешанных единоборств, призёр первенств Болгарии по дзюдо среди юниоров и молодёжи, бронзовый призёр чемпионата Болгарии по дзюдо, серебряный призёр этапа Кубка Европы по дзюдо, серебряный призёр первенств Европы по самбо среди юниоров, чемпион и призёр чемпионатов Европы и мира по боевому самбо. Выступал в тяжёлой весовой категории (свыше 100 кг). Тренировался под руководством Ангела Варбанова.

Чемпионат Болгарии по дзюдо 
 Чемпионат Болгарии по дзюдо 2011 года — .

Примечания

Ссылки 
 

Самбисты Болгарии
Дзюдоисты Болгарии
Чемпионы Европы по боевому самбо
Чемпионы мира по боевому самбо
Бойцы смешанных единоборств Болгарии
Спортсмены нескольких видов спорта
Бойцы смешанных единоборств по алфавиту
Самбисты по алфавиту